Любавичи — название населённых пунктов в России:

 Любавичи — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Любавичи — деревня в Руднянском районе Смоленской области.